

Geografia
Gesualdo – comune della provincia di Avellino

Onomastica
Gesualdo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Gesualdo – famiglia nobile italiana
Alfonsino Gesualdo – nobile italiano, figlio di Carlo
Alfonso Gesualdo – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
Ascanio Gesualdo – patriarca cattolico italiano
Carlo Gesualdo – compositore italiano, figlio di Fabrizio
Fabrizio Gesualdo – nobile, compositore e mecenate italiano
Isabella Gesualdo – nobile italiana, figlia di Carlo
Jizzyan Gesualdo – pallavolista portoricana
Luigi III Gesualdo – nobile italiano
Luigi IV Gesualdo – nobile e mecenate italiano

Altro
Gesualdo – Morte per cinque voci – documentario di Werner Herzog del 1995
Mastro-don Gesualdo – romanzo di Giovanni Verga
Mastro Don Gesualdo – sceneggiato televisivo di Giacomo Vaccari del 1964

Altri progetti